

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет — Токио 1964 — Медальный зачёт

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1964